Camarão — designação comum a diversos crustáceos da ordem dos decápodes
 Flor-camarão — (Justicia brandegeana) subarbusto da família das acantáceas
 Filipe Camarão — indígena brasileiro do século XVII
 Kamaran - ilha do Mar Vermelho a que os portugueses do século XVI chamavam "do Camarão"
 Camarões - país africano

Desambiguação